54-й чемпионат мира по лыжным видам спорта прошёл с 21 февраля по 5 марта 2023 года в словенском городе Планица. Планица впервые принимала у себя чемпионат мира по северным дисциплинам.

В отличие от предыдущего чемпионата мира, количество разыгрываемых комплектов наград увеличилось с 24 до 25: медали впервые разыграны в смешанных командных соревнованиях в двоеборье. Из программы убран командный спринт у мужчин-двоеборцев.

Решением Международной Федерации лыжных видов спорта от 22 октября 2022 года сборные России и Белоруссии отстранены от выступления на чемпионате мира из-за российского вторжения на Украину.

Выборы место проведения 
Планица была избрана местом проведения чемпионата мира на конгрессе FIS 17 мая 2018 года в греческом городе Пилос. Заявка города опередила заявку норвежского Тронхейма. До этого город трижды выдвигался на проведение турнира, но все попытки были неудачными.

Программа соревнований 
Дано местное (центральное европейское) время (UTC+2)

Подробное расписание соревнований:

Медалисты

Лыжные гонки

Мужчины

Женщины

Лыжное двоеборье

Мужчины

Женщины

Смешанные команды

Прыжки с трамплина

Мужчины

Женщины

Смешанные команды

Медальный зачёт 
(Жирным шрифтом выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Арена соревнований

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата

Лыжный спорт
Лыжный спорт
Лыжный спорт
Спорт в Словении в 2023 году
Чемпионаты мира в Германии
Чемпионаты мира по лыжным видам спорта
Международные спортивные соревнования в Планице